Molekulska formula -{C2H7NO2S}- se može odnositi na:

 Amonijum tioglikolat
 Hipotaurin